Die Topklasse 2014/15 war die fünfte Spielzeit der dritthöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 23. August 2014 und endete am 10. Mai 2015.

Meister wurden in der Samstagsstaffel der FC Lienden und in der Sonntagsstaffel die Kozakken Boys. Beide Teams verzichteten auf den Aufstieg in den bezahlten Fußball.

Samstagsstaffel

Sonntagsstaffel

Play-offs Meisterschaft 

|}

Relegation

Halbfinale 

|}

Finale 

|}
 Damit stieg VC Vlissingen in die Topklasse 2015/16 auf, HSV Hoek war abgestiegen.

Siehe auch 
 Eredivisie 2014/15
 Eerste Divisie 2014/15

Weblinks 
 Topklasse soccerway.com
 Play-offs soccerway.com

Fußballsaison 2014/15
Fußballwettbewerb in den Niederlanden